Список лауреатов и номинантов Laureus World Sports Awards — Спортсмен года.

Список лауреатов и номинантов

Trivia

См. также 
 Laureus World Sports Awards
 Спортсменка года
 Команда года
 Прорыв года
 Возвращение года
 Инвалид года
 Action Спортсмен года

Примечания 

Laureus World Sports Awards